Die polnische Poolbillard-Meisterschaft 2015 war die 24. Austragung der nationalen Meisterschaft in der Billardvariante Poolbillard. Sie fand vom 13. bis 18. Dezember 2015 in Dębica statt. Nach 2008 und 2012 war die Stadt in der Woiwodschaft Karpatenvorland zum dritten Mal Austragungsort der polnischen Meisterschaft. Ausgespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball.

Oliwia Czupryńska, die zwei ihrer drei Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte und im 10-Ball Zweite wurde, war die erfolgreichste Spielerin des Turniers. Bei den Herren gewannen Mariusz Skoneczny, Wojciech Trajdos und Konrad Juszczyszyn jeweils einen Titel.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Für die Wettbewerbe der Herren waren jeweils 40 Spieler qualifiziert. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 14. bis 15. Dezember statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 15. bis 16. Dezember statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 17. bis 18. Dezember statt.

Wettbewerbe der Damen 
Für die Wettbewerbe der Damen waren jeweils zwölf Spielerinnen qualifiziert. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Damen fand am 15. Dezember statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Damen fand am 16. Dezember statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 17. bis 18. Dezember statt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2015
Poolbillardveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Dębica